Лайош Типари (, 11 ноября 1911 — 8 августа 1973) — венгерский шахматист, мастер.

Серебряный призер чемпионата Венгрии 1948 г. Бронзовый призер чемпионатов Венгрии 1942, 1952 и 1953 гг.

Участник матча Москва — Будапешт (1949 г.).

В составе сборной Венгрии участник международных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Л. Типари в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Типари на сайте 365Chess

Шахматисты Венгрии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Будапеште
Умершие в Будапеште